Derogenes är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Lühe 1900. Enligt Catalogue of Life ingår Derogenes i familjen Hemiuridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Derogenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sugmaskar
Derogenes